Eter kan syfta på:

 Eter – en vätska med den kemiska beteckningen (C2H5)2O, se dietyleter
 Etrar – ett samlingsnamn på ett antal föreningar
 Eter (fysik) – ett numera övergivet begrepp inom fysiken, dock fortfarande kvar inom radioterminologi
 Eter (musikalbum) – ett musikalbum som gavs ut 1998 av en svensk folkmusikgrupp bestående av Sofia Karlsson, Leo Svensson, Anna Johansson och Emma Johansson
 Eter (radioprogram) – ett radioprogram från SR Gotland